Трансвааль, возможные значения:

 Южно-Африканская Республика (Трансвааль) — независимое государство в Африке, завоёванное Великобританией в 1899—1902 годах;
 Трансвааль — колония Великобритании, располагавшаяся на территории завоеванной Трансваальской Республики;
 Трансвааль — провинция Южно-Африканской Республики (ЮАР), существовавшая до 1991 года на территории бывшей колонии;
 Трансвааль — футбольный клуб из Парамарибо;
 «Трансвааль-парк» — снесённый аквапарк в Москве;
 «Трансваль в огне» — пьеса Гарри Блума;
 «Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…» — русская народная песня;
 «Марш Трансвааль» — песня Олега Медведева.